Powyższa lista przedstawia gry komputerowe wydane przez amerykańską telewizję Nickelodeon. Od lat 90. XX wieku Nickelodeon produkuje gry komputerowe (dystrybutowane głównie przez THQ) na różne konsole.

Nickelodeon
Listy gier komputerowych